Charcot může odkazovat na:

příjmení
 Jean-Martin Charcot (1825–1893), francouzský neurolog
 Jean-Baptiste Charcot (1867–1936), francouzský vědec, lékař a polární výzkumník

místa v Antarktidě
 Charcotův záliv
 Charcotova zátoka
 Charcotův ostrov
 Charcotův mys
 Charcotova stanice – francouzská výzkumná základna v Adélině zemi

související
 Charcotova noha – onemocnění nazvané po Jean-Martinovi Charcotovi, který jej poprvé popsal